Пахипанхаксы, или щучки () — род тропических пресноводных и солоноватоводных рыб из семейства Aplocheilidae отряда карпозубообразных. Обитают на острове Мадагаскар за исключением Pachypanchax playfairii, эндемичной для Сейшел.

Виды 
В роде Pachypanchax выделяют 7 видов:
 Pachypanchax arnoulti Loiselle, 2006
 Pachypanchax omalonotus (A. H. A. Duméril, 1861) — Мадагаскарская щучка
 Pachypanchax patriciae Loiselle, 2006
 Pachypanchax playfairii (Günther, 1866) — Пляйфери, или щучка-пляйфери
 Pachypanchax sakaramyi (Holly, 1928)
 Pachypanchax sparksorum Loiselle, 2006
 Pachypanchax varatraza Loiselle, 2006

Примечания 

Аплохейловые